Der Begriff Exhumed bezeichnet:

 Exhumed (Computerspiel), ein PC- und Videospiel
 Exhumed (Band), eine amerikanische Death-Metal-Band